Liberty  (libertà in lingua inglese) può riferirsi a:

Arte 
 Stile Liberty, nome con cui è noto in Italia il movimento artistico-culturale Art Nouveau.

Cinema e televisione 
 Liberty –  serial western del 1916 diretto da Jacques Jaccard e Henry McRae
 Libertà (Liberty) – film del 1929 diretto da Leo McCarey
 Liberty – film TV del 1986 diretto da Richard C. Sarafian

Editoria 
 Liberty – periodico anarchico statunitense, pubblicato da Benjamin Tucker
 Liberty –  settimanale statunitense di interesse generale pubblicato dal 1924 al 1950
 Liberty – casa editrice fondata da Ade Capone

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Liberty – città della Contea di Randolph, Carolina del Nord
Liberty – città della Contea di Pickens, Carolina del Sud
Liberty – villaggio della Contea di Adams, Illinois
Liberty – capoluogo della Contea di Union, Indiana
Liberty – città della Contea di Montgomery, Kansas
Liberty – capoluogo della Contea di Casey, Kentucky
Liberty – città della Contea di Waldo, Maine
Liberty – township della Contea di Jackson, Michigan
Liberty – township della Contea di Wexford, Michigan
Liberty – capoluogo della Contea di Amite, Mississippi
Liberty – capoluogo della Contea di Clay, Missouri
Liberty – villaggio della Contea di Gage, Nebraska
Liberty – township della Contea di Warren, New Jersey
Liberty – città della Contea di Sullivan, New York
Liberty – città della Contea di Tulsa, Oklahoma
Liberty – borough della Contea di Allegheny, Pennsylvania
Liberty – borough della Contea di Tioga, Pennsylvania
Liberty – township della Contea di Adams, Pennsylvania
Liberty – township della Contea di Bedford, Pennsylvania
Liberty – township della Contea di Centre, Pennsylvania
Liberty – township della Contea di McKean, Pennsylvania
Liberty – township della Contea di Mercer, Pennsylvania
Liberty – township della Contea di Montour, Pennsylvania
Liberty – township della Contea di Susquehanna, Pennsylvania
Liberty – township della Contea di Tioga, Pennsylvania
Liberty – città della Contea di DeKalb, Tennessee
Liberty – capoluogo della Contea di Liberty, Texas
Liberty – CDP della Contea di Weber, Utah
Liberty – città della Contea di Grant, Wisconsin
Liberty – città della Contea di Manitowoc, Wisconsin 
Liberty – città della Contea di Outagamie, Wisconsin 
Liberty – città della Contea di Vernon, Wisconsin
Liberty Mountain Resort – luogo turistico situato a Carroll Valley

Musica 
Liberty – album di Robert Hunter del 1988
Liberty – album dei Duran Duran del 1990
LIBERTY – singolo di Salyu del 2007
Liberty Records –  casa discografica statunitense

Altro 
Liberty – tipo di nave da trasporto statunitense della seconda guerra mondiale
USS Liberty – nave spia della marina degli Stati Uniti, colpita dagli israeliani durante la guerra dei sei giorni
Piaggio Liberty – scooter prodotto dalla Piaggio
Liberty L-12 – motore aeronautico V12 della prima guerra mondiale
Football Club Liberty - squadra di calcio italiana del Novecento.

Pagine correlate 
 Tutte le voci che iniziano per Liberty